effecten; een verzamelterm voor verhandelbare rechten die een financiële waarde vertegenwoordigen
effect (snooker); een van de belangrijkste middelen om de cueball onder controle te houden tijdens snooker
effect (bal); het draaieffect dat wordt meegeven aan een bal
effect (geluidstechnisch); het beïnvloeden van het geluid van een instrument of een andere geluidsbron
Effect (tijdschrift); een Nederlandse beleggingsblad
gevolg

Zie ook
effectiviteit of doeltreffend; als de betreffende inspanningen en uitgaven daadwerkelijk bijdragen aan de realisatie van het beoogde doel